Finn Henriksen kan hentyde til flere personer:

 Finn Henriksen (filminstruktør) – dansk filminstruktør (1933 – 2008)
 Finn Henriksen (politiker) – socialdemokratisk politiker (1925 – 1997)